

Geografia
 Acuña – comune del Messico situato nello stato di Coahuila
 Ciudad Acuña – città del Messico situata nel nord dello Stato di Coahuila
 President Manuel Acuña Roxas – municipalità di Seconda classe delle Filippine

Persone
 Alex Acuña – batterista e percussionista peruviano
 Ana Burgos Acuña – triatleta spagnola
 Ángel Acuña – cestista messicano naturalizzato statunitense
 Ariel Daniel Lassiter Acuña, noto come Ariel Lassiter – calciatore costaricano
 Armando Aliaga Acuña – ex arbitro di calcio boliviano
 Carlos Javier Acuña – calciatore paraguaiano
 Carlos Vidal Sanabria Acuña, noto come Vidal Sanabria – ex calciatore paraguaiano
 Clarence Acuña – ex calciatore cileno
 Denis Ramón Caniza Acuña – ex calciatore paraguaiano
 Emerson Acuña – ex calciatore colombiano
 Francisco Acuña de Figueroa – poeta uruguaiano
 Frank Lobos Acuña – ex calciatore cileno
 Jason Acuña – conduttore televisivo e attore statunitense
 Jorge Acuña – ex calciatore uruguaiano
 Julián Acuña Galé – botanico cubano
 Juan Acuña – calciatore spagnolo
 Julio Acuña – ex calciatore uruguaiano
 Héctor Acuña – calciatore uruguaiano
 Manuel Acuña –  poeta e scrittore messicano
 Manuel Acuña Roxas – politico filippino
 Marcos Acuña – calciatore argentino
 Matías Pérez Acuña – calciatore argentino
 Maylia Acuña – ex schermitrice cubana
 Ricardo Acuña – ex tennista cileno
 Roberto Acuña – giocatore di beach soccer e calciatore paraguaiano
 Roberto Acuña – cestista argentino
 Ronald Acuña Jr. – giocatore di baseball venezuelano
 Walter Acuña – calciatore argentino

Altro
 Aeroporto Vilo Acuña – aeroporto cubano che serve l'isola di Cayo Largo del Sur
 Equazione di Acuña-Romo – soluzione al problema del disegno di una lente priva del difetto dell'aberrazione sferica

Pagine correlate
 De Acuña (disambigua)